„Espingole” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Espingole” – kanonierka typu Arc z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 23”
 „Espingole” – niszczyciel typu Durandal z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów